Flutgraben bezeichnet generisch etliche zum Hochwasserschutz oder als Annäherungshindernis zur Verteidigung von festen Plätzen angelegte, flutbare Gräben, etwa den
 Dorfgraben oder Effenring, Befestigungsgraben in Eppelsheim im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz. Siehe Eppelsheim#Dorfgraben.
 Fossato, deutsch Flutgraben, Graben an einem Festungsring von Palmanova in der Provinz Udine der Region Friaul-Julisch in Venetien, Italien. Siehe Palmanova#Anlage und Sehenswürdigkeiten.

Flutgraben ist ein Gewässername:
 Dalheimer Flutgraben – siehe unten unter → Flutgraben (Selz)
 Dolgesheimer Flutgraben – siehe unten unter → Flutgraben (Selz)

 Flutgraben (Bibart), linker Teilungslauf der Bibart von vor dem Dorf bis Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Flutgraben (Dahme) – siehe unten unter → Selchower Flutgraben
 Flutgraben (Ems), Zufluss der Ems (Eder) beim Ortsteil Obervorschütz der Kleinstadt Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen. Siehe Obervorschütz#Topographie, Geologie und Gewässer
 Flutgraben (Erfurt), rechter Nebengraben der Gera um die Altstadt von Erfurt, Thüringen
 Flutgraben (Goldbach), Unterlauf des Goldbachs im Landkreis Aschaffenburg sowie in der Stadt Aschaffenburg, Bayern, der von rechts in die Aschaff mündet
 Flutgraben oder Jakobsgraben (Havel), Kanal in Brandenburg an der Havel und ehemaliger Hauptschifffahrtsweg
 Flutgraben (Helme), rechter Zufluss der Helme im Landkreis Nordhausen in Thüringen
 Flutgraben (Horloff), Parallelgraben der Horloff bei Echzell im Wetteraukreis, Hessen
 Flutgraben (Landwehrkanal), rechter Mündungsarm des Landwehrkanals in die Spree im Berliner Bezirk Kreuzberg, siehe Lohmühleninsel
 Flutgraben (Leinakanal) oder Wilder Graben, rechter Zufluss des Leinakanals in Gotha im Landkreis Gotha, Thüringen
 Flutgraben (Neckar), rechter Zweig des Neckars entlang dem Südwestufer der Neckarinsel in Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Flutgraben (Rannach), rechter Zufluss der Rannach vor Kleinwindsheimermühle, Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayer
 Flutgraben (Selz) – drei Zuflüsse der Selz in Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Dolgesheimer Flutgraben, rechter Zufluss vor der Pommermühle von Bechtolsheim, Landkreis Alzey-Worms
 Weinolsheimer Flutgraben, rechter Zufluss vor der Weißmühle von Weinolsheim, Landkreis Mainz-Bingen
 Dalheimer Flutgraben, rechter Zufluss bei Friesenheim, Landkreis Mainz-Bingen
 Flutgraben (Sinn), rechter Seitenarm der Sinn in Burgsinn im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Flutgraben (Unstrut), linker Zufluss der Unstrut und rechter Abzweig der Wipper (Unstrut)
 Flutgraben (Welzbach), linker Zufluss des Mains und rechter Abzweig des Welzbachs in den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg, Bayern

 Langder Flutgraben, auch Bachgraben oder Biebergraben, linker Zufluss der Horloff bei Hungen-Trais-Horloff im Landkreis Gießen, Hessen 
 Selchower Flutgraben, linker Zufluss der Dahme im Zeuthener See bei Zeuthen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Weinolsheimer Flutgraben – siehe oben unter → Flutgraben (Selz)

Siehe auch:
 Flutmulde